Білоруська футбольна вища ліга 2022 — 32-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Білорусі. Стартував 18 березня та тривав до 12 листопада 2022 року. Чемпіоном втретє поспіль став Шахтар (Солігорськ).

Клуби 
Рух (Берестя) знявся із змагань 28 лютого 2022 року через фінансові проблеми, які стали наслідком санкцій російського власника клубу Олександра Зайцева. Дніпро (Могильов) замінив їх через кілька днів.

Турнірна таблиця

Результати матчів

Плей-оф 

|-
|colspan="5" style="background-color:#97DEFF"|16/20 листопада 2022

|}
«Макслайн» (Рогачов) не пройшов ліцензування Білоруської федерації футболу.

Примітки

Посилання 
 Білоруська Вища ліга на soccerway  
 Білоруська федерація футбола  

2022
Білорусь
2022 у білоруському спорті